Глутамініл-тРНК-синтаза () – білок, який кодується геном QARS, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 775 амінокислот, а молекулярна маса — 87 799.

Цей білок за функціями належить до лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Аміноацил-тРНК-синтази